László Somogyi ist der Name folgender Personen:

* László Somogyi (Dirigent) (1907–1988), ungarischer Dirigent
 László Somogyi (Politiker) (1932–2016), ungarischer Politiker (MDP, MSZMP)